Euschistus är ett släkte av insekter. Euschistus ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Euschistus